NGC 4018 (другие обозначения — UGC 6966, MCG 4-28-108, ZWG 127.123, KUG 1156+255, IRAS11561+2535, PGC 37699) — спиральная галактика в созвездии Волос Вероники. Открыта Джоном Дрейером в 1878 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 4018 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 4018 в группу также входят NGC 3987, NGC 4000, NGC 4007 и NGC 4022.

Примечания 

 

4018
Волосы Вероники (созвездие)